Opuschki () ist der Name von Orten in Russland und der Ukraine:

in Russland:
 Opuschki (Kaliningrad, Gurjewsk) im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Adlig Gallgarben, Kreis Königsberg/Ostpreußen)
 Opuschki (Kaliningrad, Osjorsk) im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad (Wolfshöhe, Kreis Gerdauen/Ostpreußen)

in der Ukraine:
 Opuschki (Krim) im Rajon Simferopol, Autonome Republik Krim

uk:Опушки